Le psaume 111 peut désigner :
 le psaume 111 (110) : psaume 111 selon la numérotation hébraïque, psaume 110 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 112 (111) : psaume 112 selon la numérotation hébraïque, psaume 111 selon la numérotation grecque.